Gendorf ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph von Gendorf (auch: Christoph Gendorf von Gendorfer; Christoph Jandorfer von Jandorf; tschechisch: Kryštof Gendorf z Gendorfu; 1497–1563), Bergbauunternehmer und Oberster böhmischer Berghauptmann

Gendorf ist der Name folgender Orte:
 Gendorf (Burgkirchen an der Alz), Gemeindeteil von Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Gendorf (Gemeinde Baldramsdorf), Ortschaft der Gemeinde Baldramsdorf, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten

Gendorf bezeichnet ferner:
 Chemiepark Gendorf in der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern